Дисперзија (физика)
Дисперзија (хидрологија)
Дисперзија, у хемији врста раствора
Дисперзија (статистика)
Дисперзија (биологија) ширење врсте или њених пропагула